Stefan Olsson era il campione in carica ed è riuscito a riconquistare il titolo battendo in finale Gustavo Fernández con il punteggio di 6-2, 0-6, 6-3.

Teste di serie 

  Shingo Kunieda (quarti di finale)

<li>  Alfie Hewett (semifinale)

Tabellone

Note 

Torneo di Wimbledon 2018